Zyzzyzus är ett släkte av nässeldjur. Zyzzyzus ingår i familjen Tubulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Zyzzyzus